CrystalDisk — серия компьютерных программ, разработанная японским программистом Нориюки Миядзаки:

 CrystalDiskInfo предназначена для диагностики работы жёстких дисков и твердотельных накопителей ПК
 CrystalDiskMark предназначена для тестирования производительности жёстких дисков